Березниковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Березниковская волость (Судогодский уезд) — в составе Владимирской губернии, Судогодский уезд
 Березниковская волость (Вологодский уезд) — в составе Вологодской губернии, Вологодский уезд
 Березниковская волость (Никольский уезд) — в составе Вологодской губернии, Никольский уезд
 Березниковская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии, Нерехтский уезд
 Березниковская волость (Вольский уезд) — в составе Саратовской губернии, Вольский уезд
 Березниковская волость (Ростовский уезд) — в составе Ярославской губернии, Ростовский уезд